

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 12 podstawowych
 Wilków – część miasta Konin
 Wilków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Głogów 
 Wilków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Świdnica 
 Wilków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Złotoryja 
 Wilków – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Werbkowice 
 Wilków – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Wilków 
 Wilków – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików 
 Wilków – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca 
 Wilków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Leszno 
 Wilków – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Wilków 
 Wilków – wieś w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Biała 
 Wilków – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Irządze 
 Wilków – część wsi Gunów-Wilków w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Kazimierza Wielka
 Wilków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bodzentyn

Zobacz też 
 Gmina Wilków, Gunów-Wilków, Nowy Wilków, Wilkowo, Wilków Pierwszy, Wilków Drugi, Wilków Trzeci, Wilków Polski, Wilków Wielki, Wilków nad Wisłą, Wilków Średzki, Wilków-Kolonia, Wilków-Osiedle, Wilków nad Wisłą
 Wilki, Wilkowa, Wilkowice, Wilkowiczki, Wilkowisko, Wilkowo, Wilkowyja, Wilkówek, Wilkówka